Il doppio femminile del torneo di tennis Canada Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrici Gabriela Sabatini e Brenda Schultz che hanno battuto in finale Martina Hingis e Iva Majoli 4-6, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (semifinali)
 Gabriela Sabatini /  Brenda Schultz (campionesse)
 Assente

 Elna Reinach /  Irina Spîrlea (secondo turno)
 Nicole Bradtke /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Amanda Coetzer /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Elena Makarova /  Evgenija Manjukova (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1995